

Sigle 
 Fattore di compattazione atomica
 Formazioni Comuniste Armate  – organizzazione armata terroristica italiana
 Fiat Chrysler Automobiles – gruppo automobilistico italo-statunitense
 FCA Italy – filiale italiana
 FCA US – filiale statunitense
Fucilieri dell'Aria: corpo militare italiano

Codici 
 FCA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Glacier Park, Kalispell (Montana), Stati Uniti d'America

Altro 
 FCA – sigla di Free Carrier, resa Incoterms relativa al trasporto di merci